Masacre de Plaza de Mayo puede referirse a:

Atentado en la Plaza de Mayo del 15 de abril de 1953
Bombardeo de la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955
Masacre de Plaza de Mayo del 20 de diciembre de 2001